Il singolare del Monte Carlo Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrej Česnokov era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Boris Becker.

Sergi Bruguera ha sconfitto in finale Boris Becker per 5–7, 6–4, 7–66, 7–64.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1991
ATP Tour 1991